Ramal de Piracicaba (Companhia Paulista de Estradas de Ferro), ramal ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro
Ramal de Piracicaba (Companhia Ytuana de Estradas de Ferro), ramal ferroviário da Companhia Ytuana de Estradas de Ferro

Ver também

Desambiguações de topônimos